Göran Persson er navnet på flere personer:
 Göran Persson (født 1949) – svensk socialdemokratisk politiker og statsminister 1996-2006
 Göran Persson (født 1960) – svensk socialdemokratisk politiker fra Skåne
 Göran Persson (musiker) (født 1948) – svensk musiker
 Göran Persson (kunstner) (født 1956) – svensk skulptør
 Göran Persson (oberst) (1921-2001) − svensk oberst af første grad
 Göran Persson (fiktiv figur) − hovedpersonen i en krimiserie af Lennart og Monica Brohed